Love Me Back — второй студийный альбом американской соул-певицы Джазмин Салливан, изданный 29 ноября 2010 года на лейблах J Records и Arista Records. Песня «Holding You Down», соавтором которой выступила Мисси Эллиотт, была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшее женское исполнение R&B с вокалом.

История 
Love Me Back дебютировал на 17 месте в США с тиражом 57 000 копий в первую неделю релиза.
Альбом получил в целом положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы J Records
Альбомы, спродюсированные Мисси Эллиотт
Альбомы Джазмин Салливан
Альбомы, спродюсированные No I.D.